Carl Stegmann kan syfta på:

* Carl Stegmann (filolog) (1852–1929), tysk klassisk filolog
 Carl Stegmann (köpman) (1881–1967), tysk köpman och redare
 Carl von Stegmann (1832–1895), tysk arkitekturhistoriker
 Carl David Stegmann (1751–1826), tysk sångare (tenor), dirigent och kompositör